Il doppio del torneo di tennis West Coast Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Ismail El Shafei 6-7, 6-1, 6-2

Teste di serie 
 Ray Ruffels /  Allan Stone (quarti di finale)
 Phil Dent /  Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

West Coast Classic 1976